Вансборо () — английский топоним.

 Вансборо — город в штате Мэн (США).
 Вансборо — город в штате Северная Каролина (США).